Massachusett (volk)
Massachusett (taal)

Zie ook
Massachusetts